Fuente el Olmo de Íscar – comune spagnolo della comunità autonoma di Castiglia e León
 Fuente el Olmo de Fuentidueña – comune spagnolo della comunità autonoma di Castiglia e León